BZB Nr. 1 bis 4 steht für:

 BZB Nr. 1 bis 4 (Lokomotive)
 BZB Nr. 1 bis 4 (Triebwagen)